Washington Daily News puede referirse a los siguientes periódicos:
Washington Daily News (diario), fundado en 1872.
The Washington Daily News (1921-1972)